IART steht für:

  Intraatriale Reentrytachykardie, eine Störung der Erregungsleitung am Herzen
 International Association of Rebreather Trainers, eine Tauchorganisation

Abkürzung